Понтіві́ (, ) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 100 км на захід від Ренна, 50 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 12891,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії
 Сайт туристичного бюро муніципалітету
 Понтіві на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Понтіві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан